Немања Милуновић (Чачак, 31. мај 1989) српски је фудбалер који тренутно наступа за Црвену звезду.

Клупска каријера 
Изданак чачанске школе фудбала, тачније Борца из Чачка, Немања Милуновић у матичном клубу није добио праву шансу. За Борац је одиграо свега четири утакмице и постигао један гол, да би на лето 2008. био послат на позајмицу у Младост из Лучана.

По истеку позајмице, након годину дана, вратио се у Борац, где поново није добио прилику, те је лета 2010. поново појачао екипу из Лучана, али овог пута за стално.

За Младост је у каријери одиграо 153 првенствених утакмица и постигао 12 голова, а као капитен екипе из Лучана, у марту 2015. потписао је трогодишњи уговор са БАТЕ Борисовим.

Почетком јуна 2021. потписао је за Алањаспор, после истека уговора са Црвеном звездом. У београдски клуб вратио се годину дана касније.

Репрезентација 

Дебитовао је за репрезентацију Србије на пријатељском сусрету са Кипром (2:1). Дао је један гол за репрезентацију, против Израела у Новом Саду.

Статистика

Клупска

Трофеји, награде и признања

Екипно 
Младост Лучани
 Прва лига Србије : 2013/14.

БАТЕ Борисов
 Првенство Белорусије (4): 2015, 2016, 2017, 2018.
 Куп Белорусије : 2015.
 Суперкуп Белорусије (3): 2015, 2016, 2017.

Црвена звезда
 Суперлига Србије (3): 2018/19, 2019/20, 2020/21.
 Куп Србије : 2020/21.

Појединачно 
 Најбољи спортиста Општине Лучани за 2014. годину

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Немања Милуновић на сајту Фудбалског савеза Србије
 Немања Милуновић на сајту Reprezentacija.rs
 

Рођени 1989.
Спортисти из Чачка
Српски фудбалери
Српски фудбалски репрезентативци
Фудбалери Борца Чачак
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери Црвене звезде
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери БАТЕ Борисова